Municipio de Peru puede referirse a:

Divisiones administrativas
Los distritos del Perú, división administrativa de tercer nivel, por debajo de las provincias y por encima de los centros poblados.

Municipios en los Estados Unidos
 Municipio de Peru (condado de LaSalle, Illinois), un municipio ubicado en el condado de LaSalle.
 Municipio de Peru (condado de Miami, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Miami.
 Municipio de Peru (Iowa), un municipio ubicado en el condado de Dubuque.
 Municipio de Peru (condado de Huron, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Huron.
 Municipio de Peru (condado de Morrow, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Morrow.